Jan Kucharski ist der Name folgender Personen:

*Jan Kucharski (Regisseur) (1893–1964), polnischer Regisseur und Schauspieler
Jan Kucharski (Organist) (1908–2002), polnischer Organist und Musikpädagoge
Jan Edward Kucharski (1914–1979), polnischer Schriftsteller